Појам Канино може да се односи на:
 Канино (Витербо), насељено место у Италији
 Канино (Битољ), насељено место у општини Битољ, Северна Македонија
 Канино (Терни), насељено место у Италији
 Канино (Трапани), насељено место у Италији